Llista d'asteroides del 118.001 al 119.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 118001–118100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 118101–118200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 118201–118300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 118301–118400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 118401–118500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 118501–118600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 118601–118700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 118701–118800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 118801–118900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 118901–119000 [ modifica]